Az 1988-as Roland Garros férfi versenyét a svéd Mats Wilander nyerte a francia Henri Leconte előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Ivan Lendl (Negyeddöntő)
  Stefan Edberg (Negyedik kör)
  Mats Wilander (Bajnok)
  Pat Cash (Negyedik kör)
  Boris Becker (Negyedik kör)
  Yannick Noah (Negyedik kör)
  Kent Carlsson (Negyedik kör)
  Tim Mayotte (Második kör)

  Andre Agassi (Elődöntő)
  Anders Jarryd (Első kör)
  Henri Leconte (Döntős)
  Emilio Sanchez (Negyeddöntő)
  Andres Gomez (Második kör)
  Andrei Chesnokov (Negyeddöntő)
  Guillermo Perez-Roldan (Negyeddöntő)
  John McEnroe (Negyedik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Külső hivatkozások 
 Eredmények a Tenniscorner.com honlapon

F1